Mathew se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian Frederick Mathew
 Gervase Frederick Mathew
 Rosamma Mathew